Ломоносовская:

 «Ломоносовская» — станция Петербургского метрополитена.
 Ломоносовская — гимназия № 73 Санкт-Петербурга. 
 Ломоносовская премия

См. также 
 Ломоносов (значения)